Contea di Pike o Pike County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:

 Contea di Pike – Alabama
 Contea di Pike – Arkansas
 Contea di Pike (Georgia) (situata nell'area metropolitana di Atlanta)
 Contea di Pike – Illinois
 Contea di Pike – Indiana
 Contea di Pike – Kentucky
 Contea di Pike – Mississippi
 Contea di Pike – Missouri
 Contea di Pike – Ohio
 Contea di Pike – Pennsylvania